Ле́сли Марк Хьюз (; родился 1 ноября 1963, Рексем, Уэльс) — валлийский футболист и футбольный тренер. Офицер ордена Британской империи (OBE, 2004). В настоящее время является главным тренером английского клуба «Брэдфорд Сити».

Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».

Футбольная карьера

«Манчестер Юнайтед» 
Марк родился в Руабоне, Рексем, в 1963 году. Хьюз присоединился к «Манчестер Юнайтед» после окончания школы летом 1980 года, где его заметил скаут клуба в Северном Уэльсе Хью Робертс. В течение трёх последующих лет выступал за молодёжный состав. В основном составе «Манчестер Юнайтед» Марк дебютировал в матче Кубка Футбольной лиги против «Порт Вейл» 26 октября 1983 года.

Достижения в качестве игрока

Командные достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион английской Премьер-лиги (2): 1992/93, 1993/94
 Обладатель Кубка Англии (3): 1984/85, 1989/90, 1993/94
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1991/92
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 1990, 1993, 1994
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1990/91
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1991
Итого: 11 трофеев

 Челси
 Обладатель Кубка Англии: 1996/97
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1997/98
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1997/98
Итого: 3 трофея

 Блэкберн Роверс
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2001/02

Личные достижения 
 Молодой игрок года по версии ПФА: 1984/85
 Игрок года по версии футболистов ПФА (2): 1988/89, 1990/91
 Включён в «команду года» по версии ПФА (4): 1985/86, 1988/89, 1990/91, 1991/92
 Приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку года: 1991
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 1997
 Введён в Зал славы английского футбола: 2007

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Примечания 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Эвертон»
Футбольные тренеры Уэльса
Тренеры сборной Уэльса по футболу
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренеры ФК «Манчестер Сити»
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Саутгемптон»
Члены Зала славы английского футбола
Офицеры ордена Британской империи